

Твори 
 «Лісова пісня» — драма-феєрія великої української поетеси Лесі Українки.
 «Лісова пісня» — балет українського композитора М. Скорульського, створений у 1936 р. за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня».
 «Лісова пісня» — анімаційний фільм 1976 року студії Київнаукфільм, режисер — Алла Грачова.
 «Лісова пісня» — опера композитора Віталія Кирейка.
 «Лісова пісня» — балет композитора Г. Жуковського (лібрето М.Габовича, постановники О.Тарасова, О.Лапаурі) в Великому театрі СРСР. (1961)
 «Лісова пісня» — фільм 1961 року кіностудії ім. Довженка, режисер — Віктор Івченко.
 «Лісова пісня. Мавка» — фільм 1980 року, режисер — Юрій Іллєнко.
 «Мавка. Лісова пісня» — мультфільм, що вийде в 2019 році.
 The Forest Song () — відеогра за мотива однойменної драми-феерії Лесі Українки.

Інше 
 «Лісова пісня» — нічний швидкий поїзд Львівської залізниці.
 «Лісова пісня» — дендропарк у смт Козова Тернопільського району Тернопільської області.
 «Лісова пісня» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у місті Черкаси.